Die Bezeichnung Eisenbahnunfall von Braz beschreibt unterschiedliche Unfälle der Eisenbahn auf der Arlbergbahnstrecke in den Ortsgebieten von Außerbraz oder Innerbraz im österreichischen Bundesland Vorarlberg:

 den Eisenbahnunfall von Braz 1971
 den Eisenbahnunfall von Braz 1995
 den Eisenbahnunfall von Braz 2010